Знак '«Добро пожаловать в сказочный (невероятный<ref>История казино Лас-Вегаса   на сайте networkcasino.ru</ref>) Лас-Вегас»' () расположен на бульваре Лас-Вегас () в южной части квартала Лас-Вегас-Стрип (территория Парадайс, округ Кларк, штат Невада, США). Несмотря на надпись расстояние от этого знака до городской черты Лас-Вегаса составляет 6,4 км.

 Описание и история 

Высота знака — 7,6 метров, в тёмное время он ярко подсвечен. Надпись на «лицевой стороне» приветствует въезжающих в Лас-Вегас, на обратной стороне написано «Управляйте автомобилем аккуратно. Возвращайтесь скорее», хотя дизайн знака находится в общественном достоянии.

Дизайн знака был разработан графическим дизайнером  (1923—2015) по заявке местного торговца Теда Рогича. Он продал готовую конструкцию округу Кларк, и в мае 1959 года знак был установлен на то место, где он находится и поныне. По желанию Уиллис, дизайн её знака не защищён авторскими правами и находится в общественном достоянии для того, чтобы его можно было свободно воспроизводить во всём мире на открытках, брелоках, сувенирах и пр.

В октябре-ноябре 1999 года впервые за 40 лет ночное освещение знака погасло на целый месяц — это было связано с тем, что обслуживающая компания перестала платить по счетам. Обслуживание было передано другой фирме, и знак снова зажёг свои огни.

Как уже упоминалось, знак находится на достаточном удалении от официальной границы Лас-Вегаса, поэтому городскими властями в 2002 году был установлен похожий знак Welcome to Fabulous Downtown Las Vegas точно на границе города.

6 марта 2007 года в окрестностях Лас-Вегаса, на автомагистрали , появилась ещё одна копия знака, даже бо́льшего размера, чем оригинал.

31 января 2008 года с наступлением темноты знак впервые зажёгся красной подсветкой в честь поддержки Национального дня «Оденься в красное» () — мероприятия, проводимого в знак поддержки людей с болезнями сердца. В дальнейшем подсветка знака становилась синей (Всемирный день аутизма), зелёной (День святого Патрика), розовой (месячник борьбы с раком груди).

8 декабря того же года у знака была обустроена парковка (10 стандартных машино-мест, 2 для водителей-инвалидов, 2 для автобусов/лимузинов). До этого желающим разглядеть знак поближе или сфотографировать его приходилось переходить улицу в неположенном месте. В связи с большим количеством туристов, в апреле 2012 года парковка была расширена на дополнительные 20 мест.

С 2009 года знак, как и бо́льшая часть Лас-Вегас-Стрип, на час в год гасит свои огни во время проведения акции Час Земли.

1 мая 2009 года знак был добавлен в Национальный реестр исторических местGoodman, Holly Madison welcome summer, set bikini record  на сайте lasvegassun.com, 14 мая 2009.

28 апреля 2010 года впервые текст знака претерпел изменения: в связи с проводимой мэром Гудменом кампанией Camp Vegas, знак был накрыт, новый текст гласил Welcome to Fabulous Camp Vegas. В таком виде знак оставался 36 часов.

 Факты 
 У певца Брэндона Флауэрса есть песня, посвящённая Welcome to Fabulous Las Vegas sign.
 В компьютерной игре Fallout: New Vegas некоторая часть геймплея происходит у этого знака.
 В компьютерной игре GTA:San Andreas на въезде в Лас-Вентурас стоит знак, пародирующий знак Лас-Вегаса.
 В фильме «Обитель зла 3» показан повреждённый знак в постапокалиптических руинах Лас-Вегаса. Примечательно, что вместо fabulous на знаке стоит слово fantastic ().
 Вступительные титры фильма «Армия мертвецов» заканчиваются демонстрацией повреждённого знака, стоящего перед стеной, окружающей Лас-Вегас.

 См. также 
 Вик из Вегаса — ещё один узнаваемый символ Лас-Вегаса.

 Примечания 

 Ссылки 
 Welcome to Fabulous Las Vegas sign на сайте lasvegas-how-to.com
 Welcome to Fabulous Las Vegas sign Видео 0:01:19
 Веб-камера, направленная на знак на сайте earthcam.com
 Фотографии знака разных лет на сайте flickr.com

Лас-Вегас-Стрип
Здания и сооружения, построенные в 1959 году в США
Достопримечательности Лас-Вегаса
Здания и сооружения Лас-Вегаса